Эрве Вильям Бодионг Андиоло (; ) — камерунский футболист, полузащитник кипрского клуба «Неа Саламина», выступающий на правах аренды в «Анагенниси».

Клубная карьера 
Начинал карьеру во французском «Туре». В августе 2015 года на правах аренды отправился в «Пафос», который выступал в кипрском Дивизионе А.

Карьера в сборной

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Пафос»
Игроки ФК «Акритас Хлоракас»
Игроки ФК ПАЕЕК
Игроки ФК АСИЛ
Игроки ФК «Анагенниси» Деринья
Игроки ФК «Неа Саламина»